Bűn és bűnhődés (1866), Fjodor Mihajlovics Dosztojevszkij regénye.

Filmek 
Bűn és bűnhődés (1935), Pierre Chenal filmje
Bűn és bűnhődés (1935), Josef von Sternberg filmje
Bűn és bűnhődés (1956), Georges Lampin filmje
Bűn és bűnhődés (1970), Lev Kulidzsanov filmje
Bűn és bűnhődés (1983), Aki Kaurismäki filmje
Bűn és bűnhődés (1998), Joseph Sargent filmje
Bűn és bűnhődés (2000), Piotr Dumala filmje
Bűn és bűnhődés (2002), Julian Jarrold filmje

Egyebek 
Bűn és bűnhődés (1969), Petrovics Emil operája